Onderdistrict in Indonesië
 Weru (Sukoharjo), een onderdistrict van het regentschap Sukoharjo in de provincie Midden-Java
 Weru (onderdistrict van Cirebon), een onderdistrict van het regentschap Cirebon in de provincie West-Java
Plaats in Indonesië
 Weru (Weru), een plaats in het bestuurlijke gebied Sukoharjo in de provincie Midden-Java
 Weru (Paciran), een plaats in het bestuurlijke gebied Lamongan in de provincie Oost-Java